Facelift steht für

 eine Modellpflege in der Kraftfahrzeugbranche
 eine Renovierung
 einen medizinischen Eingriff zur Gesichtsstraffung in der plastischen Chirurgie
 das erste Album der Seattle-Grunge-Band Alice in Chains, siehe Facelift (Album)
 eine österreichische Alternative-Rock-Band, siehe Facelift (Band)
 Facelift (Social-Media-Marketing-Software)